Робе́р Крепо́ (; 24 октября 1900, Грас — 10 февраля 1994, Париж) — французский шахматист.

Чемпион Франции (1924, 1925 и 1941). 

В составе национальной сборной участник 2-х олимпиад (1928 и 1950) и неофициальной олимпиады 1936 года.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Робера Крепо на шахматных олимпиадах
 Выступления Робера Крепо на неофициальных шахматных олимпиадах

Шахматисты Франции